El neoarameo asirio es una lengua aramea moderna o siríaca. El neoarameo asirio no se confunde con el idioma acadio, o el antiguo dialecto arameo que fue adoptado como una lingua franca en Asiria en el . Originalmente, el neoarameo asirio es hablado en el área entre el lago Urmía (noroeste de Irán) y Siirt, (sureste de Turquía), pero ahora es la lengua de una diáspora mundial. La mayoría de hablantes son miembros de la Iglesia asiria del Oriente.

Referencias 

Lenguas arameas
Lenguas de Armenia
Lenguas de Azerbaiyán
Lenguas de Georgia
Lenguas de Irán
Lenguas de Irak
Lenguas de Líbano
Lenguas de Siria